Dorothy steht für:

 Dorothy (Vorname), weiblicher Vorname, Namensträgerinnen siehe dort

Medien, Kommunikation
 Dorothy (TV-Serie), US-amerikanische TV-Serie aus dem Jahr 1979
 Dorothy Mills, ein französischer Film aus dem Jahr 2008 
 Dorothy (Band), eine US-amerikanische Rockband 
 Dorothy (Oper), eine Oper aus dem Jahr 1886 von Stephenson & Cellier
 Dorothy (Gemälde), ein Gemälde aus dem Jahr 1902 von William Merritt Chase
 Dorothy (Comic), ein Comic nach dem Zauberer von Oz

geografische Orte
 Dorothy (Alberta), ein Weiler in der kanadischen Provinz Alberta
 Dorothy (West Virginia), eine nicht eingetragene Gemeinde in West Virginia, USA
 Dorothy (Venus-Krater), Krater auf der Venus
 Dorothy (Charon-Krater), Krater auf dem Mond Charon
 Lake Dorothy, ein See in Washington, USA

Nautik
 Dorothy (Schiff), ein englisches Handelsschiff
 USS Dorothy, ein Patrouillenboot der United States Navy